Seabiscuit può riferirsi a:

 Seabiscuit – cavallo di razza purosangue, campione negli USA.
 Seabiscuit - Un mito senza tempo – film di Gary Ross del 2003.
 Sea biscuit (o ship's biscuit) – nome anglosassone del biscotto di mare, o galletta